Lauris Bajarūns (né le  à Ventspils, en RSS de Lettonie) est un joueur international de hockey sur glace letton qui évolue en position d'attaquant.

Biographie 
Bajarūns commence le hockey sur glace dans l'un des clubs de la capitale le SK LSPA/Riga. Il fait ses débuts en séniors à 16 ans seulement. En trois saisons ses performances lui permettent de faire les championnats du monde en U18 et en U20. Il part ensuite au DHK Latgale qui évolue dans le championnat biélorusse. Il joue aussi dans le championnat national en U20. Il ne reste qu'une saison avant de rejoindre le HK Liepājas Metalurgs. Sous les couleurs du Metalurgs il connaît ses premières sélections en équipe nationale sénior. En 2013 à la suite de la fermeture du Metalurgs, il tente une première aventure à l'étranger au HC Kladno. Son parcours hors de Lettonie l'emmènera ensuite au Danemark avec le Rungsted Ishockey, en Slovaquie au HK ŠKP Poprad avec une petite pige au HC ’05 Banská Bystrica. Il rentre ensuite à Liepāja où le HK Liepāja a pris le relais du Metalurgs. Il joue quelques matchs avant de signer en France chez les Aigles de Nice, l'année d'après il reprend à Liepāja avec de signer au Metallourg Jlobine en Biélorussie. En 2018 même schéma mais il revient une deuxième fois en France chez les Spartiates de Marseille.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2005-2006 || SK LSPA/Riga || Latvijas hokeja čempionāts || - || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || SK LSPA/Riga || Latvijas HC || 33 || 4 || 2 || 6 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || SK LSPA/Riga || Latvijas HC || 45 || 10 || 5 || 15 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || DHK Latgale || Ekstraliga || 41 || 8 || 8 || 16 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HK Liepājas Metalurgs || Ekstraliga || 39 || 2 || 4 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2010-2011 || HK Liepājas Metalurgs || Ekstraliga || 55 || 5 || 6 || 11 || 32 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| HK Liepājas Metalurgs 2 || Latvijas HC || 8 || 5 || 2 || 7 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2011-2012 || HK Liepājas Metalurgs || Ekstraliga || 46 || 6 || 12 || 18 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| HK Liepājas Metalurgs 2 || Latvijas HC || 1 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2012-2013 || HK Liepājas Metalurgs || Ekstraliga || 45 || 3 || 14 || 17 || 30 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| HK Liepājas Metalurgs 2 || Latvijas HC || 1 || 1 || 1 || 2 || 0 || 3 || 4 || 1 || 5 || 2
|-
|rowspan="3"| 2013-2014 || HC Kladno || Extraliga CZE || 34 || 1 || 5 || 6 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| HC Kladno || Extraliga Q || - || - || - || - || - || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| HC Litoměřice || 1. liga CZE || 5 || 2 || 1 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Rungsted Ishockey || Metal Ligaen || 36 || 19 || 16 || 35 || 36 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|rowspan="2"| 2015-2016 || HK ŠKP Poprad || Extraliga SVK || 48 || 8 || 11 || 19 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| HC ’05 Banská Bystrica || Extraliga SVK || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || HK Liepāja || Latvijas HC || 3 || 2 || 6 || 8 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 36 || 16 || 17 || 33 || 18 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || HK Liepāja || OHL || 10 || 6 || 11 || 17 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 22 || 4 || 10 || 14 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || HK Liepāja || OHL || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| Spartiates de Marseille || Division 1 || 24 || 10 || 21 || 31 || 16 || 5 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2019-2020 || HK Kurbads || OHL || 33 || 18 || 22 || 40 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Olimp Riga || OHL || 36|| 22|| 16|| 38|| 14|| 9|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
| 2021-2022 || HK Mogo || OHL ||  ||

Au niveau international 

|-
|2007|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||6||1||0||1|| 0||-6|| align="left"| 
|-
|2008 || align="left"| Championnat du monde junior D1 (Groupe B) ||5||0||0||0|| 2||-1|| align="left"| 
|-
|2009 || align="left"| Championnat du monde junior ||6||0||0||0|| 6||+1|| align="left"| 
|-
|2015 || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Ventspils
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Joueur du HC Kladno
Joueur du Rungsted Ishockey
Joueur du HK Poprad
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur du Marseille Hockey Club